Marinen kan syfta på:

Marinen – en vapengren i länders försvar. Se örlogsflotta
Danska marinen – den marina delen av Danmarks försvarsmakt
Finländska marinen – en del av Finlands försvarsmakt
 Franska marinen – den maritima delen av Frankrikes krigsmakt, se Marine Nationale
Irländska marinen – en del av Irlands försvarsmakt
Nederländska marinen – en del av Nederländernas försvarsmakt
Norges marinförsvar – en av de militära försvarsgrenarna i Norge
Peruanska marinen – en del av Perus försvarsmakt
Spanska marinen – marinen inom Spaniens försvarsmakt
Svenska marinen – en av de tre försvarsgrenarna inom Sveriges försvarsmakt
Tyska marinen (historia)
Deutsche Marine – Tysklands marin 1990–
Bundesmarine – Västtysklands marin 1956-1990
 Volksmarine – Östtysklands marin 1961-1990
Kriegsmarine – Tysklands marin 1935–1945 
Reichsmarine – Tysklands marin 1921–1935
Kaiserliche Marine – Tysklands marin 1872–1918

Se även
Royal Navy – Storbritanniens örlogsflotta
Sovjetunionens flotta – den marina vapengrenen i Sovjetunionens väpnade styrkor
USA:s flotta – en av USA:s fem vapengrenar
Marinkår – en militär styrka med ursprunglig uppgift att delta i landstigningar och andra operationer i kustmiljö